В данной статье приведён список серий аниме-сериала Full Metal Panic (в российском издании — «Стальная тревога»)

Примечания

Ссылки  

 Список серий на Anime News Network 
 Названия и описания серий на официальном сайте 

Стальная тревога
Стальная тревога